Cheles pode referir-se a:

 Chelles (Oise), comuna francesa do departamento do Oise.
 Chelles, cidade francesa, a principal do departamento do Sena e Marne.

Desambiguação